Madelief (voornaam), een meisjesnaam
Madeliefje, een plant
Madelief (televisieserie), een Nederlandse tv-serie
Madelief, krassen in het tafelblad, een Nederlandse jeugdfilm uit 1998